Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1962 года  () прошёл в Марселе с 18 по 28 августа по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов.

  — Мишель Изар
  — Анри Байоль
  — Пьер Дионис

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1962 году
1962 год в шашках
Спортивные соревнования в Марселе
Август 1962 года